Diersbach ist ein geographischer Name:

 Diersbach, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Diersbach (Emsbach), linker Zufluss des Emsbachs in Niederems, Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Diersbach (Pram), rechter Zufluss der Pram bei Kalling, Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Dierbach